UN puede referirse a:

 Unión Norteamericana, teórica unión regional entre Canadá, México y Estados Unidos.
 Organización de las Naciones Unidas, asociación de gobiernos global que facilita la cooperación en asuntos como el derecho internacional, la paz y seguridad internacional, el desarrollo económico y social, los asuntos humanitarios y los derechos humanos.
 Universidad Nacional es la universidad más grande e importante de Colombia.
 Unidos por una Nueva Alternativa, coalición electoral argentina de 2015.

Lugares 
 Un (Guyarat), ciudad de la India en el estado de Guyarat.
 Un (Uttar Pradesh), ciudad de la India en el estado de Uttar Pradesh.

Siglas